René Thomas (autocoureur), een Frans autorenner
 René Thomas (gitarist), een Belgisch jazzgitarist
 René Thomas (biochemicus), een Belgisch biochemicus
 René Thomas (schutter), een Frans sportschutter